El término cincuate puede referirse a diferentes especies de serpientes del género Pituophis:

 La Pituophis lineaticollis o culebra sorda centroamericana;
 La Pituophis deppei o culebra sorda mexicana.